«Мыльные пузыри кота тётушки Фло» — российский короткометражный рисованный мультфильм, который создал режиссёр Александр Горленко на студии «Аргус Интернейшнл» в 1992 году. Экранизация стихотворения Джеймса Ривза «Тётушка Фло». В мультфильме звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха.

Фильм неоднократно транслировался на канале «Культура».

Сюжет 
Когда у старушки тётушки Фло бывает порой на душе тяжело, на дворе унылая погода, чередой идут неприятности и нападает хандра, она идёт на кухню. Там она разводит в мисочке мыло и дует в соломинку. Радужные мыльные пузыри парят и танцуют, летят к потолку и уносят с собой хандру и тоску. В хорошем настроении тётушка Фло вскакивает и кружится со своим котом.

Съёмочная группа 
 режиссёр — Александр Горленко
 сценарист — Александр Горленко
 художники-постановщики — Юрий Батанин, Надежда Михайлова
 художники — М. Никулин, Ю. Табачный, А. Кокорев, Елизавета Казанцева, Е. Дубовицкая, С. Шамраева, Т. Недостаева, Е. Теречек
 аниматоры — Наталья Мальгина, У. Кукуева, Дмитрий Куприянов, А. Родионов, В. Першина, В. Степанов, О. Семенова, С. Синяткин, М. Сумин, О. Калиникина, Р. Муравьев, Е. Панарина, Виктория Гольденберг, А. Лобова, В. Кастальский, А. Рындина, Е. Зайцева, А. Родионов, А. Батюкова, Анастасия Троицкая, Н. Малыхина, М. Нуждова, Марина Тябут, М. Федорова, А. Шкутова, А. Ройзман, Владимир Орел, А. Вергелес, Анастасия Флоренская, Т. Егорова, Л. Кузьмина, Г. Поляков, И. Мостакова, С. Бирюков
 оператор — Наталия Михайлова
 продюсеры — Екатерина Михайлова, Владимир Репин
 директор — В. Полянская
 композитор — Иоганн Себастьян Бах
 роли озвучивали — Надежда Михайлова
 текст читает — Надежда Михайлова

Фестивали и награды 
 1993 — Приз на МКФ «Крок»

Примечания

Ссылки 

 «Мыльные пузыри кота тётушки Фло» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 

Рисованные мультфильмы России 1992 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы Александра Горленко
Мультфильмы о кошках